Бэла́н () — румынская и молдавская фамилия

 Бэлан — город в Румынии.
 Бэлан, Анишоара (род. 1966) — румынская гребчиха.
 Бэлан, Дан (род. 1979) — молдавский музыкант.
 Бэлан, Дойна (род. 1963) — румынская гребчиха.
 Бэлан, Костикэ (род. 1964) — румынский легкоатлет.
 Бэлан, Петру (род. 1976) — румынский регбист.
 Бэлан, Раду (1936—1995) — румынский политик.

См. также 
 Белан
 Балан